Натуральне число 122
 122 рік до нашої ери
 122 рік нашої ери